Příjmení Ropek nosí více různých osobností:

 Edyta Ropek (* 1979) – polská sportovní lezkyně, vítězka světového poháru v lezení na rychlost
 Jiří Ropek (1922–2005) – český varhaník a skladatel
 Radomil Ropek (* 1926) – český a československý politik, po sametové revoluci poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum
 Roman Ropek (1923–2007) – polský generál, rytíř Řádu znovuzrozeného Polska
 Rudolf Ropek (* 1970) – český fotograf a orientační běžec, vicemistr světa ve sprintu
 John Francis Ropek (1917–2009) – americký meteorolog a oceánograf